Alfredo Fiorito (1953-) un disc jockey et producteur de musique électronique argentin. 
Franco Fiorito (1971-) personnalité politique italienne. 
John Fiorito (1936-) chanteur d'Opéra. 
Pedro Fiorito, un acteur argentin.